Het wereldkampioenschap superbike van Assen 2007 was de vijfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2007. De races werden verreden op 29 april 2007 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2007
Assen